S jest dziewiętnastą literą alfabetu łacińskiego, dwudziestą czwartą literą alfabetu polskiego.

S 
 S – album muzyczny zespołu blackmetalowego Morowe
 siarka – symbol pierwiastka chemicznego,
 simens – jednostka przewodności elektrycznej w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI),
 południe (z ang. south) – jedna ze stron świata, oznaczenie szerokości geograficznej południowej
 stała sedymentacji Svedberga
 Szwecja (międzynarodowy kod samochodowy Szwecji)
 łącznie z liczbą stanowi oznaczenie drogi ekspresowej w wielu krajach
 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
 S – wyróżnik województwa śląskiego na polskich tablicach rejestracyjnych

s 
 sekunda – podstawowa jednostka czasu w układzie SI (także w CGS, MKS i innych)
 kwark s
 droga – wielkość fizyczna

Inne 
 ſ – wariant allograficzny małej litery s o znaczeniu historycznym.
 ß – litera języka niemieckiego
 $ – symbol dolara

Zobacz też 

 Lista jednoliterowych skrótów i symboli